Адор:

 Адор — муниципалитет в Испании
 Адор, Гюстав — швейцарский политик
 Адор (род. 1985) — испанский футболист, нападающий клуба «Унион Эстепона».